Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1970.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende acht Spielerinnen: Judy Dalton, Helga Niessen, Karen Krantzcke, Virginia Wade, Kerry Melville, Winnie Shaw, Annette du Plooy und Helga Hösl.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 11. bis 18. August 1970, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 24. Jahrgang, Heft 16 (1. September-Ausgabe 1970)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1970